Владимир Свечников: Свечников, Владимир Дмитриевич (1938—2017) — советский и российский актёр.
 Свечников, Владимир — советский легкоатлет (спортивная ходьба).